[[Файл:Bagryaniza.jpg|thumb|250px|Икона с изображением Христа в багрянице]]

Багряни́ца () или Пу́рпур () или Порфи́ра () — торжественная верхняя одежда или мантия монархов или царей пурпурного или червлёного цвета. Является знаком верховной властиТ. Ф. Ефремова, Толковый словарь Ефремовой. 2000 год.. Также слово багряница в церковнославянском языке, согласно «Словарю Академии Российской», изданному в 1806 году, имело значение «пряжа, окрашенная багряной краской». Также словом багряница обозначали пурпур.

 В Библии 
В Библии слово багряница подразумевает собой не столько краситель, сколько окрашенные им ткани — червлёная шерсть и другая ткань. Красное одеяние, надетое на Иисуса с целью Его осмеяния, в Евангелии от Матфея названо багряницей, а в Евангелии от Марка — порфирой. В Синодальном переводе везде употребляется одно слово — «багряница». Вероятно, в данном контексте имелся в виду красный плащ римских воинов.

Надели на Него багряницу и, сплетши венец из терна, возложили Ему на голову и дали в правую руку трость; и, становясь пред Ним на колени, насмехались над Ним, говоря: радуйся, Царь Иудейский! и плевали на Него и, взяв трость, били Его по голове. И когда насмеялись над Ним, сняли с Него багряницу, и одели Его в одежды Его, и повели на распятие.

Поскольку ношение пурпурной багряницы в то время считалось привилегией лишь императора Рима, римские солдаты надевали на Иисуса солдатский плащ и терновый венец (вместо царского венца) в качестве «карикатуры», для того, чтобы поиздеваться над Ним.

Наряду с пурпуром багряница () обозначала в Библии цвет дорогостоящих тканей и одежд. В Библии багряница подразумевает собой не столько краситель, сколько окрашенные им ткани (червлёная шерсть и пр.), которые использовались прежде всего при устройстве святилища и изготовлении утвари для него, одеяний священников, а также при обряде очищения.

Багряница являлась самой дорогой тканью в древности. Одеяние, окрашенное в багряный (кроваво-красный) цвет, знаменовало собой высшее, царское отличие. Финикийцы первыми научились пользоваться краской для такой ткани, добываемой из морских брюхоногих моллюсков —  семейства , или т. н. пурпурных улиток. Краска содержала несколько красящих веществ и имела разные оттенки — в зависимости от технологии. Из-за редкости подобных моллюсков такая ткань была чрезвычайно дорога и доступна только самым богатым людям.

В Библии схожие цвета с багряницей называются также гиацинтом, порфирой, пурпуром и червленью.

Также багряница — краситель  ярко-карминного или алого цвета, дубовая кошениль, добываемая из высушенных мелких полужесткокрылых насекомых вида  рода , обитающего в Средиземноморье на вечнозелёных видах дуба: преимущественно на , а также на , на  и на других. Краситель имел большое экономическое значение до замены .

 В литературе 

М. В. Ломоносов. Из оды «На день восшествия на престол императрицы Елизаветы Петровны», 1748 года:

Гряди краснейшая денницы,
Гряди и светлостью лица
И блеском чистой багряницы 
Утешь печальные сердца.

А. С. Пушкин. Их стихотворения «Лицинию», 1815 года:

Венчанный лаврами, в блестящей багрянице, 
Спесиво развалясь, Ветулий молодой 
В толпу народную летит по мостовой… 

В. А. Жуковский в балладе «Ахилл», 1814 года:

Стирает багряницейСлезы бедный царь с ланит.

И этот же поэт в стихотворении «Императору Александру»:

… верным быть царем клянясь Творцу и нам,
Ты клал на страшный крест державную десницу
И плечи юные склонял под багряницу''…

См. также 
Пурпур

Примечания 

Одежда в религии
Христианская иконография
Православие
Понятия и термины в Библии